sutuur (geologie), een grote tektonische breukzone waarlangs twee geologisch verschillende delen van een continent aan elkaar grenzen;
 sutuur (malacologie), een lijn bij schelpen waarlangs een tussenschot met de schelpwand verbonden is.